Název Haasův dům může označovat:
 Haas-Haus — postmoderní stavba ve Vídni
 Haasův obchodní dům — nejstarší obchodní dům v Praze, později součást paláce Koruna
 Haasova vila — funkcionalistický dům v Brně-Pisárkách
 Dům bratří Haasů — obytný dům na Biskupské ulici v Brně
 Haasův dům (České Budějovice)
 Haasův dům (Trutnov)